

Personaggi 
Édith Cresson (Campion da nubile), prima donna a ricoprire la carica di Primo ministro in Francia (maggio 1991 – aprile 1992)
Loris Cresson,  pilota motociclistico belga

Geografia

Stati Uniti d'America 
Cresson – borough della Contea di Cambria, Pennsylvania
Cresson – città della Contea di Parker, Texas